Ems eller EMS kan være flere ting:

 Ems (flod) – Flod i Tyskland og Nederlandene
 EMS – forkortelse for Europæiske Monetære System
 EMS – forkortelse for Esbjerg Motorsport
 EMS - forkortelse for Electronic Manufacturing Services